Еле́ц — узловая участковая железнодорожная станция Белгородского региона Юго-Восточной железной дороги.

Железнодорожный вокзал расположен на юго-востоке Засосенской части города Ельца.

Сервис 
На главном перроне располагаются часовня во имя Пресвятой Троицы, багажный отдел, медицинский пункт. В здании железнодорожного вокзала располагаются кассы дальнего следования, кассы пригородного сообщения, зал ожидания, камеры хранения.

Направления 
Елец — железнодорожный узел на пересечении линий Ожерелье — Узловая — Елец — Старый Оскол — Валуйки и Брянск — Орёл — Елец — Грязи — Волгоград. Также к северо-востоку отходит однопутная тепловозная ветка на станцию Лев Толстой.

Линии на Грязи и Старый Оскол двухпутные, электрифицированы переменным током. Линия на Орёл не электрифицирована, является однопутной, но имеет двухпутные перегоны Елец — Пажень и Красная Заря —  относится к Орловско-Курскому региону Московской железной дороги, таким образом, станция Елец является ещё станцией стыка железных дорог.

Двухпутная линия Елец — Ожерелье также обслуживается тепловозной тягой. Сложный профиль этого участка, необходимость строить на нём станцию стыкования и прекращение перевозок донбасского угля заставляли постоянно откладывать его электрификацию, однако в 2018 году руководство РЖД объявило, что для разгрузки перегруженного Рязанского хода на участок Ожерелье — Елец будет переведена значительная часть пассажирского движения в южном направлении, поэтому электрификация будет осуществлена до 2025 года.

На станции расположено локомотивное депо, в котором сосредоточен крупнейший на РЖД парк пассажирских тепловозов ТЭП70 и ТЭП70БС. Елецкие тепловозы обслуживают пассажирское движение на следующих маршрутах:

 Елец — Ефремов — Волово — Жданка — Узловая — Венёв — Ожерелье (с ответвлением на Тулу),
 Елец — Узловая — Плеханово — Козельск — Сухиничи — Ельня — Смоленск (с ответвлением на Калугу),
 Елец — Верховье — Лужки-Орловские — Карачев — Брянск — Жуковка — Рославль — Смоленск — Рудня — Витебск,
 Елец — Брянск — Почеп — Унеча — Клинцы — Новозыбков — Добруш — Гомель (с ответвлением на Климов),
 Смоленск — Узловая — Кимовск — Скопин — Ряжск,
 Орёл — Кромы — Курбакинская — Михайловский Рудник — Арбузово — Льгов,
 Воронеж — Касторная-Курская — Щигры — Курск — Льгов — Комаричи — Навля — Брянск — Смоленск,
 Воронеж — Касторная-Новая — Старый Оскол — Губкин — Ржава — Прохоровка — Белгород,
 Грязи — Жердевка — Поворино — Иловля — Волгоград (наравне с тепловозами Приволжской дороги),
 Мичуринск — Тамбов — Платоновка — Кирсанов — Ртищево (совместно с тепловозами ТЧ-Ртищево-Восточное).

Депо Елец проводит ремонт как своих локомотивов, так и локомотивов других железных дорог.

Движение поездов

Поезда дальнего следования 
От Ельца отправляются поезда до Москвы (Павелецкий, Курский, Белорусский и Киевский вокзалы), Мурманска, Новороссийска, Баку, Ташкента, Санкт-Петербурга (Московский, Витебский и Ладожский вокзалы), Луганска, Анапы, Липецка, Старого Оскола, Кисловодска, Адлера, Сухума, Ейска, Бреста, Ростова-на-Дону, Владикавказа, Махачкалы, Воронежа, Волгограда, Гомеля, Смоленска. У некоторых поездов, останавливающихся на станции Елец производится смена локомотива.

По состоянию на декабрь 2018 года через станцию курсируют следующие поезда дальнего следования:

Пригородные поезда 
На данный момент пригородные поезда ходят до станций Касторная-Новая и Грязи-Воронежские.

№ 6479 Грязи-Воронежские — Елец (ежедневно)

№ 6680 Елец — Грязи-Воронежские (по воскресеньям)

№ 6480 Елец — Грязи-Воронежские (ежедневно кроме воскресенья)

№ 6002/6004/6344 Елец — Воронеж-1 (понедельник,вторник,среда,четверг до 30 апреля 2023 года)

№ 6001/6003 Грязи-Воронежские — Елец (воскресенье,понедельник,вторник,среда до 30 апреля 2023 года)

№ 6637 Елец — Касторная-Новая (ежедневно)

№ 6638 Касторная-Новая — Елец (ежедневно)

Примечания 

Предприятия Ельца
Станции Елецкого отделения Юго-Восточной железной дороги
Транспорт Ельца
Железнодорожные станции и платформы Липецкой области